Garza est un nom commun et un nom propre espagnol qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Garza, mot espagnol qui signifie « héron ».

Patronyme 

 Garza, Jr. (1992-), catcheur mexicain ;
 Alejandro Galván Garza (1955-2006), homme politique mexicain ;
 Carlos de la Garza (1807-1882), propriétaire de ranch au Texas ;
 Eugenio Garza Sada (1892-1973), homme d'affaires et philanthrope mexicain ;
 Francisco Garza Gutiérrez (1904-1997), footballeur mexicain ;
 Héctor Garza (1969-2013), catcheur mexicain ;
 Luka Garza (1998-), joueur de basket-ball américain ;
 Matt Garza (1983-), joueur de baseball américain ;
 Nestor Garza (1976-), boxeur mexicain ;
 Rafael Garza Gutiérrez (1896-1974), footballeur mexicain ;
 Raquel Garza (1967-), actrice mexicaine.

Toponyme

Garza, ville de la province de Santiago del Estero.

Garza

Garza

Garza

Garza

Langue 
 Le garza, une langue amérindienne éteinte, parlée au Mexique et aux États-Unis.